Tra le competizioni dello sci alpino ai XIX Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si disputò venerdì 22 febbraio sulla pista CB's Run di Deer Valley; la croata Janica Kostelić vinse la medaglia d'oro, la svedese Anja Pärson quella d'argento e la svizzera Sonja Nef quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era l'italiana Deborah Compagnoni, che aveva vinto la gara dei XVIII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Shigakōgen precedendo l'austriaca Alexandra Meissnitzer (medaglia d'argento) e la tedesca Katja Seizinger (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era la Nef, vincitrice a Sankt Anton am Arlberg 2001 davanti all'italiana Karen Putzer e alla Pärson.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC-7)
Pista: CB's Run
Partenza: 2 510 m s.l.m.
Arrivo: 2 120 m s.l.m.
Dislivello: 390 m
Porte: 52
Tracciatore: Luis Prenn (Italia)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC-7)
Pista: CB's Run
Partenza: 2 510 m s.l.m.
Arrivo: 2 120 m s.l.m.
Dislivello: 390 m
Porte: 50
Tracciatore: Anders Pärson (Svezia)

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 2002

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante femminile